Japan Women’s Open Tennis 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Japan Women’s Open Tennis rozgrywany w dniach 14–20 września 2015 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Japonii
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)